David Hearn ist der Name folgender Personen:

* David Hearn (Kanute) (* 1959), US-amerikanischer Kanute
 David Hearn (Golfspieler) (* 1979), kanadischer Golfspieler